bohema (cyganeria) – nazwa środowiska artystycznego
 Cyganeria – opera Giacoma Pucciniego z 1896 roku
 Cyganeria – opera  Ruggera Leoncavalla z 1897 roku
 Cyganeria Warszawska – grupa młodych artystów założona w 1839 roku w Warszawie